Ruina puede referirse a:

 ruinas, restos de arquitectura humana;
 ruina montium, técnica de minería de la Antigua Roma; o
 el nombre común de la especie vegetal Cymbalaria muralis.